James Buchanan kan verwijzen naar:
 James Buchanan (1791-1868), Amerikaanse president
 James M. Buchanan (1919), Amerikaanse econoom